O Dream 6 Middle Weight Grandprix 2008 Final Round foi um evento de MMA da série DREAM. Foi a final do torneio de pesos-médios  realiazada no dia 21 de setembro de 2008 em Saitama, Japão.

Confrontos

 Grand Prix dos Médios luta reserva 
 Andrews Nakahara def.  Yoon Dong-sik
Nakahara vence por TKO (Socos) aos 0:30 do 2º round.

 Grand Prix dos Médios Semi final
 Gegard Mousasi def.  Melvin Manhoef
Mousasi vence por Submission (triângulo) a 1:28 do 1º round.

 Grand Prix dos Médios Semi final
 Ronaldo Souza def.  Zelg Galesic
Souza vence por Submission (Chave de braço) a 1:27 do 1º round.

 Confronto dos Leves 
 Keita Nakamura def.  Adriano Martins
Nakamura vence por decisão dividida (2-1).

 Confronto dos Pesos Pesados 
 Sergei Kharitonov def.  Jimmy Ambriz
Kharitonov vence por KO (Socos) aos 2:15 do 1º round.

 Confronto dos Pesos Penas 
 Atsushi Yamamoto def.  Hideo Tokoro
Yamamoto vence por decisão unânime(3-0).

 Confronto dos Médios 
 Masakatsu Funaki def.  Ikuhisa Minowa 
Funaki vence por Submission (chave de calcanhar) aos 0:52 do 1º round.

 Confronto dos Meio Médios
 Hayato Sakurai def.  Kuniyoshi Hironaka
Sakurai vence por decisão unânime(3-0).

 Confronto dos Médios 
 Yoshihiro Akiyama def.  Masanori Tonooka
Akiyama vence por Submission (chave de braço) aos 6:26 do 1º round.

 Confronto dos Leves 
 Shinya Aoki def.  Todd Moore
Aoki vence por Submission (neck crank) a 1:10 do 1º round.

 Confronto dos Pesos Pesados 
 Mirko Filipovic vs.  Alistair Overeem  
A luta terminou aos 6:09 do 1º round (No Contest).Mirko se contundiu devido a joelhadas ilegais na virilha.

 Grand Prix dos Médios Final
 Gegard Mousasi def.  Ronaldo Souza
Mousasi vence por KO (Pedalada) aos 2:15 do 1º round, tornando-se o primeiro Campeão Peso Médio do DREAM.

Tabela Middleweight Grand Prix 2008

** = Replacement

Dream Middleweight Grand Prix Reserve Bouts:
 Melvin Manhoef vence  Dae Won Kim (DREAM.3)
 Andrews Nakahara vence  Yoon Dong-sik (DREAM.6)

Ligações externas
 Sobre o DREAM.6

Eventos de artes marciais mistas
2008 no desporto